Accords de Bonn peut désigner :

 Accords de Bonn, signés en 1952 sur la cessation du régime d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne (RFA) et les relations entre les Trois Puissances et la RFA ;
 Accords de Bonn, signés en 2001 à Bonn pour régler l'avenir politique de l'Afghanistan après la chute des Talibans à la suite de l'intervention militaire internationale de 2001.